Abziehen steht für:
 Abziehen (Kochen)
 eine Grundrechenart, siehe Subtraktion
 Arbeitsschritt beim Messerschliff, siehe Abziehstein
 umgangssprachlich eine räuberische Erpressung

Siehe auch:

 Abziehverfahren
 Abzug